Bravard est un patronyme porté notamment par :
 Antoine Bravard (1994-), coureur cycliste français.
 Camille Bravard (2001-), nageuse synchronisée française.
 Cierra Bravard (1989-), joueuse américaine de basket-ball.
 Daphnée Bravard, agent sportif.
 Jean-Pierre Bravard, (1811-1876), prélat français.
 Frédéric Bravard, pilote de rallye français.
 Toussaint Bravard (1808-1871), homme politique français.

Homonymie de patronyme